Die Hamburg European Open 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2019 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Gstaad die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den German Open German Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP Tour 250.

Die Titelverteidiger waren Nikolos Bassilaschwili im Einzel sowie Julio Peralta und Horacio Zeballos im Doppel. Mit Bassilaschwili schaffte erstmals seit Roger Federer (2005) ein Spieler die Titelverteidigung im Einzel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.718.170 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.855.490 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Hamburg